Georges Pernot (1879-1962) – politico e avvocato francese
 Hubert Pernot (1870-1946) – linguista francese
 Laurent Pernot (1955) – grecista e accademico francese